Château de l'Herbaudière, sur la commune de Saivres dans les Deux-Sèvres
 Château de l'Herbaudière, sur la commune de Salles-sur-Mer en Charente-Maritime

Herbaudière